Jelena (serbia cirílica, Јелена) es un nombre de pila serbio y croata. Es una variante del nombre Hélène. Jelena puede referirse a:

Personas 
 Jelena Janković, jugadora de tenis profesional serbia.
 Jelena Đurović, periodista, escritora y activista política serbia de origen judío montenegrino.
 Jelena Jensen, modelo de glamour y actriz pornográfica estadounidense. 
 Jelena de Belder-Kovačič, botánica2 eslovena-belga.
 Jelena Karleuša, cantante de pop serbia.
 Jelena Kostanić Tošić, tenista profesional croata.
 Jelena Dokić, jugadora de tenis profesional australiana. 
 Jelena Prokopljević, arquitecta e investigadora serbia.
 Jelena Gavrilović, actriz y cantante serbia. 
 Jelena Tomašević, cantante serbia. 
 Jelena Šubić, miembro de la noble familia Šubić.  
 Jelena Ostapenko, tenista profesional letona.
 Jelena Genčić, tenista y entrenadora serbia. 
 Jelena Milovanović, jugadora de baloncesto serbia.

Lugares 
 Sveta Jelena, localidad de Croacia, en el municipio de Mošćenička Draga.
 Sveta Jelena, localidad de Croacia en el ejido de la ciudad de Senj.

Nombres femeninos